Євробачення Юних Музикантів 1982 () — перший конкурс Євробачення юних музикантів, який проводиться раз на два роки і був натхнений шоу «BBC Young Musician». Конкурс відбувся в Залі вільної торгівлі в Манчестері , Велика Британія, 11 травня 1982 року і був організований Європейською мовною спілкою (ЄМС) та провідною телекомпанією British Broadcasting Corporation (BBC). Музиканти з шести країн-учасниць взяли участь у дебютному конкурсі, який транслювався в мережі Євробачення. Хамфрі Бертон, ведучий конкурсу, вітав усіх учасників англійською, французькою та німецькою мовами.

Переміг німець Маркус Павлік, а Франція зі Швейцарію зайняли друге та третє місця відповідно.

Історія

Місце проведення 
Зал вільної торгівлі на Пітер-стріт, Манчестер, Велика Британія, був місцем проведення першого конкурсу Євробачення юних музикантів. Зал італійський зал в стилі палаццо був побудований на трапецієподібній ділянці з тесаного пісковику. Має двоповерховий дев’ятиповерховий фасад та прихований дах. Верхній поверх має парні іонічні колони до кожної бухти та високе вікно з фронтонним архітравом за балконом з балюстрадою. Задня стіна була перебудована в 1950–1951 роках з пілястрами, увінчаними рельєфними фігурами, що відображають розваги, що відбувалися в старій залі. Певснер описав його як «найблагородніший пам'ятник у стилі Чинквеченто в Англії», тоді як Хартвелл вважав його «класикою, що належить до канону історичної англійської архітектури».

Формат 
Ведучим конкурсу був Хамфрі Бертон. Кожна країна могла надіслати одного або колектив з учасників, які молодше 19 років, і які можуть виконати інструментальну та музичну п'єсу на свій вибір. Усіх учасників супроводжував BBC Philharmonic Orchestra, яким диригував Брайден Томсон. Переможець отримав грошовий приз у розмірі 1000 фунтів стерлінгів.

Учасники 
Нагороди отримали трійка кращих країн. Результати розміщення решти учасників невідомі та ніколи не оприлюднювались Європейською мовною спілкою.

Члени Журі 
До складу членів журі входили:

Трансляція

Див. також 
 Пісенний конкурс Євробачення 1982

Примітки 

Євробачення Юних Музикантів
1982 у Великій Британії
1982 у телебаченні
Культура Манчестера